895 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 895 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Республике Карелия, Кемский район.
 895 км = другое название 896 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области. Код 298157.

Примечания